Тивиково — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения «Печоры».

Расположена на западе городского поселения, в 3 км к юго-западу от центра города Печоры.

До 2005 года входила в состав ныне упразднённой Печорской волости.

Население 
Численность населения деревни по оценке на 2000 год составляла 9 жителей.

Примечания

Ссылки 
 Карта O-35-080-C

Населённые пункты Печорского района